Saijonmaa ist der Familienname folgender Personen:

 Arja Saijonmaa (* 1944), finnische Sängerin
 Eija Saijonmaa (1923–2014), finnischer Architekt